Страшимир Димитров  ( - ) — болгарский историк, профессор, член-корреспондент Болгарской академии наук.

В 1974-1975 годах руководил Национальным историческим музеем Болгарии. Был первым его директором.

Возглавлял специальную комиссию по Процессу Возрождения, попытке принудительной  ассимиляции мусульманского населения (турки, болгары-мусульмане, татары и цыгане) в Болгарии при ЦК БКП.

Научная деятельность 
В центре исследований С. Димитрова — история Болгарского государства, Балкан
Профессор С. Димитров — автор целого ряда трудов, статей, рецензий и переводов научных публикаций. Принимал участие в создании монументальной «Истории Болгарии» в 14 томах.

Избранные публикации 

 Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г., София, 1961,
 Sur l’état du système des timars des XVIIe-XVIIIe ss. Sofia, 1968,
 История на град Толобухин (в соавт. с Л. Бобчевым, П. Тодоровым и др.). София, 1968,
 История на балканските народи (XV - XIX в.) (в соавт. с Кр. Манчевым). София, 1971,
 Въстанието от 1850 г. в България. София, БАН, 1972,
 Евлия Челеби. Пътепис (перевод с турецкого). София, 1972.
 Формиране на българската нация. София, 1972,
 История на балканските народи. Т. II (1879-1918) (в соавт. с Кр. Манчевым). София, 1975,
 История на гр. Ямбол. София, 1976,
 Формиране на българската нация. София, 1980,
 Османските исвори за историята на Добръджа и Североизточна България . С., 1981,
 Турски извори за българската история. Т. 7 (в соавт. с Е. Гроздановой и С. Андреевым). София, 1986,
 История на България в 14 тома. Т. 6. София, 1987. (в соавт.).
 История на Добруджа. Т. III (в соавт. с Н. Жечевым и В. Тоневым). София, 1988,
 История на балканските народи. Т. I (XV - XIX в) (в соавт. с Кр. Манчевым), 2 перераб. и доп. изд. София, 1998,
 История на балканските народи. Т. II (1879-1918) (в соавт. с Кр. Манчевым), 2 перер. и доп.изд. София, 1999,
 Турски извори за българската история. Архивите говорят. Т. 13. София, 2001.
 За пътуванията на Г. С. Раковски. 2006
 Султан Махмуд II и краят на еничарите. 2015. ISBN: 978-619-152-669-7

Примечания

Литература 
 Игнат Минков, Член-кореспондент Страшимир Димитров, сп. Българска етнология (4/2001)
 Изследвания в чест на чл. кор. проф. Страшимир Димитров. С., Т. 1-2, 2001

Ссылки 
 Работы Ст. Димитрова
  Работы Ст. Димитрова

Историки Болгарии
История Балкан
Члены-корреспонденты Болгарской академии наук
Родившиеся в Варненской области